Club Sportiv Muscelul Câmpulung byl rumunský fotbalový klub sídlící v argeșkém městě Câmpulung. Založen byl v roce 1947 pod názvem ARO Câmpulung Muscel, zanikl v roce 2016. Klubové barvy byly modrá, černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Muscelul s kapacitou 8 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1947 – ARO Câmpulung Muscel (Auto România Câmpulung Muscel)
 2004 – zánik
 2008 – obnovena činnost pod názvem CS Muscelul Câmpulung (Club Sportiv Muscelul Câmpulung)
 2011 – zánik
 2012 – obnovena činnost pod názvem CSSDG Muscelul Câmpulung (CSS Dinicu Golescu Muscelul Câmpulung)
 2016 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 6. dubna 2016 

Zaniklé rumunské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1947
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
Argeș